Boynes, commune française du département du Loiret,
 îles de Boynes, deux petites îles françaises des Kerguelen dans l'océan Indien, nommées d'après le suivant ; 
 Pierre Étienne Bourgeois de Boynes (1718-1783), magistrat et homme d'État français, secrétaire d'État à la Marine de Louis XV ;
 Winford Boynes (1957-), basketteur américain.

Homonymie de patronyme